Турчич Нікола — почесний консул України в Республіці Хорватія; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно).

 Турчич — населений пункт у Хорватії, в Приморсько-Горанській жупанії у складі громади Малинська-Дубашниця.

Див. також 
 Турчин

Примітки